O Grande Prêmio da Comunidade Valenciana de 2008 foi a décima oitava e última etapa da Temporada de MotoGP de 2008. Aconteceu entre os dias 24 e 26 de outubro de 2008 no Circuito de Valencia.

Classificação da MotoGP

Classificação da 250cc

Classificação da 125cc 

GPs de MotoGP de 2008
2008
Desporto na Espanha em 2008